Hundsburg kann sich beziehen auf:

 die Hundsburg (Hessenwald), einen Berg mit abgegangener Ringwallanlage der Eisenzeit (450 v. Chr. – ca. 100 v. Chr.) im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen
 die Hundsburg (Oberrosphe), eine vermutlich hochmittelalterliche Burgruine  im Burgwald im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen
 die Hundsburg (Fritzlar), eine abgegangene Burg vor den Toren der Stadt Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 die Hundsburg (Oberbilk), ein abgegangenes Festes Haus im heutigen Stadtgebiet von Düsseldorf, siehe Stoffeln (Düsseldorf)#Hundsburg und Hundsdorf
 die Hundsburg (Schmarl), eine abgegangene Burg im Rostocker Stadtteil Schmarl in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Hundsberg
 Hundisburg